«Бе́лый а́нгел» — британский триллер. Призёр XXXVII Международного кинофестиваля в Лондоне.

Сюжет 
Элен Картер, известная писательница, автор книги о серийных убийцах, а также по первой профессии — психотерапевт, убивает своего супруга и умело прячет труп. Скотланд-Ярд обескуражен — тело покойного не найдено, но наблюдение за вдовой не снимает.

Спустя несколько лет после случившегося, она сдает комнату в своём загородном домике весьма положительному на вид мужчине-дантисту Лесли Стеклеру. Но тот оказался маньяком, получившим в народе прозвище Белый Ангел.

Найдя труп мужа хозяйки, Стеклер начинает лёгкий шантаж. Белому Ангелу очень хочется, чтобы Элен написала о нём. Ради этого маньяк даже соглашается не убивать никого, пока работа не будет закончена. Но женщины-зрительницы знают, что мужчинам нельзя доверять…

Факты 
 Дистрибьютором фильма на лицензионном видео в России были компании «АГМА» и «Парадиз», на DVD (5 зона DVD) — «Амальгама»
 В соответствии с Системой возрастной классификации кинопоказа в России лента имеет категорию: «Фильм разрешен для показа зрителям, достигшим 16 лет».

В ролях 
 Питер Фёрт — Лесли Стеклер
 Хэрриетт Робинсон — Элен Картер
 Энн Кэтрин Артон — Мик
 Гари Миллер — Алан Смит
 Джо Коллинз — Грэм

Ссылки 

Фильмы Великобритании 1994 года
Фильмы о писателях
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы о серийных убийцах